Può essere riferito a:

Dragone Nero, personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
Black Dragon, etichetta discografica francese
Black Dragon, organizzazione presente nella storyline della serie di videogiochi Mortal Kombat
Black Dragon, videogioco arcade prodotto dalla Capcom nel 1987
Black Dragon, film prodotto ad Hong Kong nel 1975
Black Dragon, cortometraggio del 2018 diretto da Alex Thompson
Black Dragon, nome alternativo della nave USS New Jersey (BB-62)